Jakub Kozioł (1895–1940) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości (2 sierpnia 1931), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi, szef Oddziału I Komendy Głównej Straży Granicznej
 Jakub Kozioł (ur. 1898) – ślusarz, żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (17 marca 1938) i Krzyżem Walecznych

Przypisy